Har kan syfta på:

 HAR – ett ytmått, se hektar
 Har – ett av Odens namn, se Lista över namn på Oden